La nazionale di pallavolo femminile della Germania dell'Est è stata una squadra europea, attiva fino al 1989, composta dalle migliori giocatrici di pallavolo della Germania dell'Est ed è stata posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica della Germania dell'Est.

Risultati

Giochi olimpici

Campionato mondiale

Campionato europeo

Coppa del Mondo

Goodwill Games

 
Sport nella Repubblica Democratica Tedesca
Pallavolo Germania Est